Целе Нацог Рангдрол, также Пема Лекдруп (Вайли: rtse le sna tshogs rang grol) (1608, Конгпо, Тибет — ?) — учитель тибетского буддизма традиций кагью и ньингма, поэт.

Биография 
Считался проявлением Вайрочаны, а также реинкарнацией Цунгме Тензина Дордже (Tshungme Tenzin Dorje), основателя монастыря Тангдрок в Конгпо (Kongpo Thangdrok). Против воли родителей был пострижен в монахи в возрасте 6 лет, получил имя Карма Рикзин Нампар Гьялва.

Обучался у многих буддийских учителей своего времени, овладевал основными сутрами и тантрами новых и старых школ. В 1615—1618 годах изучал дзогчен, получая передачу ньинг-тиг, в том числе практику «мирных и гневных божеств».

Последовательно следовал монашеским обетам и даже во время ганачакры не пил освящённый алкоголь, лишь чуть смачивал губы водой с тростниковым сахаром.

В течение жизни проживал в пещере Дешек-це на юге Тибета, где, как считается, довёл свою практику Махамудры и Дзогчена до совершенного состояния.

По утверждению Дилго Кьенце Ринпоче, изучая труды Целе Нацог Рангдрола и правильно их обдумывая, люди, которые не стремятся стать великими учеными, «найдут в них коренные наставления, которые составляют самую сущность восьмидесяти четырех тысяч разделов Дхармы и полностью присутствуют в них»..

Библиография 
На русском языке
 «Светоч Махамудры»
 «Зеркало полноты внимания»
 «Посвящение и путь Освобождения»
На английском языке
Rangdröl, Tsele Natsok. Empowerment. Translated by Erik Pema Kunsang. Boudhanath: Rangjung Yeshe Publications, 1993. ISBN 962-7341-15-0
Rangdröl, Tsele Natsok. Lamp of Mahamudra. Translated by Erik Pema Kunsang. Boudhanath: Rangjung Yeshe Publications, 1993. ISBN 962-7341-15-0
Rangdröl, Tsele Natsok. Mirror of Mindfulness. Translated by Erik Pema Kunsang. Boudhanath: Rangjung Yeshe Publications, 1993. ISBN 962-7341-65-7

См. также 
 Чоки Нима Ринпоче
 Тулку Урген Ринпоче

Примечания

Ссылки 
 Сайт Раджунг Еше центра

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1608 году
Учителя буддизма XVII века
Ламы школы ньингма
Ламы школы кагью
Умершие в XVII веке